Rich Site Summary (RSS) – oparta na języku XML technika przesyłania nagłówków wiadomości. Rodzaj kanału internetowego.

Zasady działania 
Umieszczony na serwerze plik w formacie RSS można subskrybować w specjalnym czytniku RSS, zarówno samodzielnym programie, jak i wtyczce do przeglądarki internetowej. Użytkownik pobiera nagłówki wiadomości (tytuły i krótkie opisy) i może wczytać interesujące go informacje znajdujące się na stronach WWW. Zaletą RSS jest możność zaabonowania wielu źródeł informacji jednocześnie i przeglądania nagłówków oraz czytania wiadomości w jednym programie.

RSS 0.91 wymaga odpowiedniej deklaracji DTD.

Przykład RSS 0.91 
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE rss SYSTEM "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
  <channel>
    <language>pl</language>
    <description>Tytuł feeda</description>
    <link>URI do Feeda</link>
    <title>Tytuł feeda</title>
    <image>
      <link>URI</link>
      <title>Tytul obrazka</title>
      <url>http://www.przyklad.pl/obrazek.gif</url>
    </image>
  </channel>
</rss>

RSS 0.91/0.92/0.93 jest często mylony z RSS 1.0 – RDF Site Summary. RSS 0.91/0.92/0.93 jest zbliżony do RSS 2.0 – Really Simple Syndication. RSS 2.0 jest powszechnie uważany za następcę Rich Site Summary.

Zobacz też 
 RDF Site Summary
 Really Simple Syndication (RSS 2.0)
 Atom

Linki zewnętrzne 
Dla odbiorców:
 Czytniki RSS online w katalogu DMOZ

Dla twórców:
 Libby, Dan: RSS 0.91 Spec, revision 3 Netscape Communications 
 RSS 0.93 

RSS